Gounot est un nom de famille d'origine française.

Patronyme 

 Étienne Gounot (1732-1800), député de 1789 à 1791;
 Charles-Albert Gounot (1884-1953), archevêque de Carthage de 1939 à 1953 ;
 Emmanuel Gounot (1885-1960), juriste ;
 Jean Gounot (1894-1978), gymnaste artistique ;
 Roger Gounot (1909-1979), artiste ;

Homonymie de patronyme